Хоружевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Хоружевка — хутор в Курском районе Курской области.

Украина 
 Хоружевка — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Хоружевка — село в Оржицком районе Полтавской области.